Gundelsheim (Opper-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het district Bamberg
 Gundelsheim (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, gelegen in het district Heilbronn